Дюпон може да се отнася за:
 Дюпон, американска компания
 Клара Дюпон-Моно, френска писателка
 Дюпон (филм)
 Градове в САЩ
 Дюпон (Вашингтон)
 Дюпон (Индиана)
 Дюпон (Уисконсин)